

Sigle ou acronyme 
SIM est un sigle de trois caractères ou un acronyme (si on le prononce comme un mot) qui peut signifier :
 Security information management system (le S de System n'est pas pris en compte car souvent utilisé en association SIM/SEM) ;
 Service des instruments de Mesure, chargé à l'origine de diffuser et de soutenir le système métrique ; 
 SIM une organisation  missionnaire chrétienne évangélique interconfessionnelle internationale ;
 Société industrielle de Mulhouse (SIM), société savante fondée à Mulhouse en 1826 ;
 Société internationale de musicologie, une société savante ;
 Subscriber Identity Module, le système à la base des cartes SIM ;
 Système d'information mercatique, ensemble de moyens mis en place par une entreprise pour récolter des informations sur son marché, sa concurrence, ses produits et services ;
 Society for International Ministries, une organisation missionnaire chrétienne évangélique internationale, à l'origine l'acronyme signifiait Sudan Interior Mission.

Sim peut désigner également :
 Service de sécurité incendie de Montréal, service d'incendie de la ville Montréal au Canada.

Patronyme 

 Cornelius Sim (1951-2021), vicaire apostolique de Brunei ;
 Dave Sim (1956-), auteur canadien de bande dessinée ;
 Gerald Sim (1925-2014), acteur anglais ;
 Gordon Sim (19?-), chef décorateur canadien ;
 Michel Simonidy (1870-1933), peintre roumain ;
 Sheila Sim (1922-2016), actrice anglaise ;
 Sim (1926-2009), acteur et humoriste français ;
 Sim Jae-won (1977-), joueur de football international sud-coréen ;
 Sim Jae-young (1995-), taekwondoïste sud-coréenne.

Toponyme 
 Sim, une ville de Russie.
 Sim, une rivière de Russie.
 Sim, une localité du Cameroun.
 Sim, une localité du Burkina Faso.

Autres significations 
 SiM (Silence Iz Mine), un groupe de metalcore japonais,
 Sim, un terme générique pour désigner un personnage de la série de jeux vidéo Sims,
 Sim, un jeu de papier et crayon pour deux joueurs.

Voir aussi 
 SYM, une marque taïwanaise fabriquant des motocyclettes, des scooters et des quads,
 le Sym, une rivière de Russie qui coule dans le krai de Krasnoïarsk, en Sibérie orientale,
 eSIM, un protocole de carte SIM, mais entièrement virtualisée dans un système embarqué (téléphone mobile, alarme).